Bielejewo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Bielejewo, dans le powiat de Jarocin ;
 du village de Bielejewo, dans le powiat de Szamotuły.